Mit Belt (dt. Gürtel) wird ein zusammenhängender Raum in den USA bezeichnet, für den eine bestimmte landwirtschaftliche Nutzung oder Betriebsform typisch ist oder der durch typische andere wirtschaftliche, klimatische oder kulturelle Phänomene geprägt ist. Die meisten dieser Gürtel erstrecken sich hauptsächlich in West-Ost-Richtung und sind in Nord-Süd-Richtung schmaler, wodurch der Begriff geprägt wurde.

Am bekanntesten sind folgende Beispiele von „Belts“:

 Bible Belt: (christlich-)tiefgläubige Region im ländlichen Raum der USA (hauptsächlich in den Südstaaten).
 Black Belt: Gebiet in den US-Südstaaten mit reichhaltigem, besonders gut für den Baumwollanbau geeigneten Boden. Hier lebt auch ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Afroamerikanern.
 Borscht Belt: jüdisch (meist von Einwanderern aus Osteuropa) geprägtes Feriengebiet in den Catskills (Appalachen).
 Corn Belt: Mais-Anbaugebiet im Mittleren Westen, an das auch die extensive Schweine- und Rinderzucht angeschlossen ist.
 Cotton Belt: ehemaliges Anbaugebiet von Baumwolle im Süden bzw. Südosten der USA, einst Kernregion der Sklaverei.
 Dairy Belt: das Gebiet mit intensiver Milchwirtschaft in den USA. Er umfasst hauptsächlich die Neu-England-Staaten und die Region südlich der Großen Seen.
 Fruit Belt: jene Teile Kaliforniens, in denen Südfrüchte intensiv angebaut werden.
 German Belt: Staaten im Mittleren Westen mit sehr hohem Anteil an deutschstämmigen Amerikanern.
 Grain Belt oder Wheat Belt: Weizen-Anbaugebiet im Mittleren Westen.
 Rust Belt: ehemaliger Kernraum der Schwerindustrie im Mittleren Westen der USA (u. a. Illinois, Indiana, Pennsylvania, Ohio), früher Manufacturing Belt genannt.
 Snow Belt: (auch Frost Belt genannt): Gebiet um die Großen Seen mit häufigem starkem Schneefall, z. B. Wisconsin, Minnesota, Michigan.
 Sun Belt: Boomende Wirtschaftsregion südlich des 37. Breitengrades, die sich besonders durch ihr warmes Klima auszeichnet und deshalb für Dienstleistungswirtschaft und Industrie geeignet ist, die nur geringe bis keine Rohstoffabhängigkeit besitzt.

Siehe auch 
 Abitibi-Grünsteingürtel
!
!